

Letteratura 
 Giallo (genere)
 Mystery – romanzo di Peter Straub del 1990
 Mystery – romanzo di Jonathan Kellerman del 2011

Musica 
 Mystery – gruppo musicale di rock progressivo canadese formatosi nel 1986
 Mystery – album dei Vanilla Fudge del 1984
 Mystery – demo dei Paradox del 1987
 Mystery – album di Wang Fei del 1994
 Mystery – singolo dei Live del 2006, dall'album Songs from Black Mountain
 Mystery – singolo dei Dead by April del 2012

Altro 
 Mystery – pseudonimo di Erik von Markovik, scrittore e conduttore televisivo canadese